Amerikai Egyesült Államok
Twin Falls (Arizona)
Twin Falls (Idaho)
Twin Falls megye, Idaho
 Ausztrália
Twin Falls, ausztrál vízesés